Die 1. Divisjon 1974 war die 30. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die zwölfte Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die Spielzeit begann am 28. April 1974 und endete am 13. Oktober 1974.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende. Die letzten drei Mannschaften mussten absteigen.

Saison 
Viking Stavanger wurde zum dritten Mal hintereinander norwegischer Meister. Es war der insgesamt vierte Titel für diese Mannschaft.

Die Saison war ausgeglichen. Keine Mannschaft konnte sich richtig absetzen. Nur Molde FK hatte ein Mal drei Punkte Vorsprung. Ansonsten blieb es bei höchstens zwei Punkten. Noch drei Spieltage vor Ende der Saison hatten fünf Mannschaften die Chance Meister zu werden. Schließlich konnte sich erneut Viking durchsetzen.

Von den Aufsteigern Molde FK, Sarpsborg FK und Vålerengens IF musste nur Sarpsborg FK wieder absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Zuschauer 1974

Fußballsaison 1974
Eliteserien-Saison (Fußball)